Antoni Gruszecki – superintendent ceł I Rzeczypospolitej.
 Antoni Gruszecki – mnich, malarz.
 Antoni Gruszecki – ksiądz katolicki, wikariusz Bazyliki Mariackiej w Krakowie, szambelan papieski.